Mitrović je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 594 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Igor Mitrović (*1968), violončelist
 Nemanja Mitrović (*1992), nogometaš

Znani tuji nosilci priimka 
 Ančica Mitrović, hrvaška operna pevka  
 Andro Mitrović (1879—1940), hrvaški dirigent
 Marija Mitrović (*1941), srbska literarna zgodovinarka, prevajalka in urednica 
 Milorad Mitrović (1866—1907), srbski pesnik
 Mitra Mitrović (1912—2001), srbska pisateljica in političarka
 Radomir Mitrović (1912—1942), narodni heroj Jugoslavije 
 Ratko Mitrović (1913—1941), srbski politik, narodni heroj Jugoslavije
 Strahinja Mitrović Strajko (1912—1942), narodni heroj Jugoslavije

Zunanje povezave